Васи́лий Серге́евич Молодцо́в () — советский философ-марксист, специалист по диалектике, онтологии и социальной философии. Доктор философских наук, профессор, декан философского факультета МГУ (1952—1968), Заслуженный деятель науки РСФСР.

Биография 
Родился  года в деревне Аверькиево, Смоленской губернии, в семье железнодорожного слесаря: Сергей Иванович Молодцов (—1930) и Екатерины Васильевна (в дев. Королёва) (1882—1930). Младший брат Пётр, в 1936 году служил во флоте. Из рода Нащокиных (тётя — Вера Андреевна Нащокина).

Детство провёл в с. Подсолнечное (Клинский уезд, Московская губерния). В 1914 году семья переехала в Москву.

В ноябре 1918 года Василий Молодцов был призван в РККА. Служил в 99 пехотном полку 93 отдельной стрелковой бригады в Москве. Участвовал в Гражданской войне. С января 1919 года — красноармеец-библиотекарь 6-го Ковровского полка железнодорожной обороны Москвы. Принимал участие в ликбезе и агитации. С начала 1920 года командирован в штаб Южного фронта. До 1922 года служил в Актюбинске и Туркестане. В ноябре 1922 года закончил службу в Москве на должности Секретарь военкома артиллерийского дивизиона 14-й стрелковой дивизии.

Работал редактором и преподавателем философских дисциплин в различных организациях. С 1953 года его научная и преподавательская деятельность была связана с Философским факультетом МГУ.

Василий Сергеевич Молодцов скончался 30 сентября 1985 года в Москве, был похоронен на Кунцевском кладбище.

Обучение 
Окончил трёхклассную сельскую школу. С января по ноябрь 1918 года учился на общеобразовательных курсах в Москве.

В декабре 1920 года поступил слушателем на Артиллерийское отделение Военного факультета Туркестанского университета.

В 1922—1924 годах учился на физико-математическом факультете Московского университета. Принимал участие в борьбе с антисоветски настроенной профессурой. После 1924 года продолжил обучение заочно.

В 1930—1933 годах обучался в КУПОН. С 1931 года преподавал марксистско-ленинскую философию.

В 1934—1935 годах — аспирант Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ).

В 1935—1937 годах — слушатель Института красной профессуры. Одновременно с учёбой вёл педагогическую работу в качестве преподавателя философии в МГУ и других высших учебных заведениях Москвы.

С 1949 года — кандидат философских наук.

С 1954 года — профессор, доктор философских наук.

Организационная работа 
С июня 1913 года начал работать чернорабочим на Подсолнечном стекольном заводе.

В 1915—1918 годах работал «техническим библиотекарем» в библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева. В январе 1918 года помог предотвратить забастовку и закрытие читальни.

С января по ноябрь 1918 года работал в передвижном библиотечном фонде Московского отдела народного образования.

В 1924—1927 годах работал заведующим читальным залом им. Островского, заведующим Библиотекой им. Загорского в Народном доме Бауманского района Москвы.

С сентября 1927 года работал инструктором Московского губернского Союза работников просвещения.

В 1929—1930 годах преподавал обществоведение в учебных заведениях Бауманского отдела народного образования и в Институте инженеров связи.

В 1933 году работал в Воронеже преподавателем диамата в филиале ИМЗО.

В 1934—1935 годах преподавал в МГУ, Финансовом институте, Московском торфяном институте и ИМЗО.

С октября 1937 года был заместителем заведующего отдела партийной жизни газеты «Правда».

В 1937—1940 годах заведовал издательским сектором ЦК ВКП(б). На этом посту он создал ряд новых издательств по выпуску научной литературы. Именно ему пришлось по заданию Сталина обеспечить за одни сутки организацию в 1937 году печать тиража книги Фейхтвангера «Москва. 1937».

С февраля 1939 года заведовал сектором в Отделе пропаганды ЦК ВКП(б).

В январе 1940 года был назначен директором Госполитиздата, где работал до января 1941 года. С сентября 1940 по август 1941 года преподавал в ВПШ. Одновременно, с февраля 1941 года, преподавал философию на Ленинских курсах при ЦК ВКП(б).

С ноября 1941 по декабрь 1942 года был отправлен в Ижевск и Сарапул. Работал лектором Удмуртского обкома ВКП(б), где вёл пропагандистскую работу среди бойцов, отправляемых на фронт.

В Москве, с декабря 1942 по сентябрь 1947 года, работал редактором Совинформбюро. Выполнял работу по организации общественных Антифашистских комитетов. В 1943 году, как член Всеславянского комитета неоднократно встречался у себя дома с И. Броз Тито.

Во время Великой Отечественной войны его статьи активно печатали в газетах: Правда, Известия, Красная звезда, Гудок и перепечатывались в изданиях стран антигитлеровской коалиции.

С декабря 1944 года вновь преподавал в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). В 1946—1953 годах он работал заместителем заведующего кафедрой диалектического и исторического материализма и преподавателем кафедры философии. Затем становится заведующим Кафедрой философии ВПШ.

В ноябре 1952 года по решению ЦК КПСС был назначен деканом философского факультета МГУ. Эту должность он занимал до 1968 года. Он разработал новые программы и учебные курсы по философии, улучшил работу с аспирантами, подготовил многих кандидатов и докторов философских наук. С 1960 по 1969 года возглавлял кафедру диалектического материализма. С сентября 1980 года назначен профессором-консультантом.

В. С. Молодцов, будучи деканом факультета, выступал за создание семейных общежитий в МГУ, против раздельного поселения мужей и жён в общежитиях.

Основатель и главный редактор философского Вестника МГУ:
 1956 — Серия экономики, философии, права (4 номера в год)
 1960 — Серия 8: Экономика, философия (6 номеров в год)
 1966 — Серия 7: Философия (6 номеров в год).

Инициатор травли и изгнания из МГУ Э. В. Ильенкова. Искусствовед Виктор Ванслов вспоминал:
"На одном из собраний декан этого факультета тупица Молодцов громил Эвальда Ильенкова и его товарищей за новые подходы к пониманию предмета философии и возмущенно воскликнул: «Вы только подумайте, они нас тащат в область мышления!». Студенческая аудитория мгновенно отреагировала, и все дружно закричали: «Не бойтесь. Вас туда не затащишь!».

Научная деятельность 
Василий Сергеевич Молодцов разрабатывал вопросы диалектики как науки, предмета философии, о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений природы и общества, о превращении возможности в действительность, объективность противоречий и их роль в развитии общества. Под его руководством на факультете были проведены философские дискуссии по актуальным вопросам философии и логики.

В 1949 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1950 году ему присвоили звание доцента. 20 ноября 1954 года был утверждён в звании и должности профессора. По совокупности работ ему присуждена учёная степень доктора философских наук.

Опубликовал ряд статей, монографий и учебников. Организовал выпуск и стал заместителем главного редактора восьмитомного издания по теории диалектики на базе философского факультета МГУ. Возглавлял работу над шестым томом, посвящённым диалектике социальных процессов.

В августе 1954 года выступал с докладом «Принцип развития в философии» на Международном философском конгрессе в Цюрихе.

В 1958 году участвовал в работе 12 Всемирного философского конгресса в Венеции.

 В 1949—1968 годах был членом редакционной коллегии журнала «Вопросы философии».
 Был основателем и, более десяти лет, главным редактором журнала «Вестник МГУ. Серия Философия».

Ввёл курс Философские проблемы современной науки, а также спецкурсы Восточной философии и Философских проблем естествознания. Проводил конференции по Диалектической логике.

Под руководством В. С. Молодцова защищены 4 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Являлся научным руководителем в аспирантуре Ричарда Косолапова.

Основные научные темы и интересы:
 Разработка философских проблем современного естествознания (информация, обратная связь, генетический код).
 Применением диалектики к природе и мышлению.
 История марксистско-ленинской философии
 Философия народов СССР

Награды 
  — Медаль «За боевые заслуги»
 1945 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  — Орден Ленина
 1980 — Орден Октябрьской Революции (23.01.1980)
 Юбилейные и трудовые медали

Членство в организациях 
 1919 — Член РКП(б), июнь
 1919 — Секретарь комсомольской ячейки, с октября
 1919 — Секретарь военкома и заместитель военкома 17-го батальона 5-й бригады в Москве
 1920—1922 — Член Туркестанской центральной фронтовой комиссии помощи голодающим детям
 1930 — Избран в состав Моссовета
 1942—1946 — Заместитель ответственного секретаря Антифашистского комитета советских учёных
 1942—1946 — Член Всеславянского комитета
 1944—1946 — Ответственный секретарь журнала «Славяне»
 1951—1960 — Член бюро секции философских наук Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний
 1953—1964 — Руководитель секции философии научно-технического Совета Минвуза СССР
 1953—1964 — Член и председатель экспертной комиссии ВАК
 1962 — Член Дома учёных АН СССР (современный Центральный дом учёных), входил в Совет
 1962—1969 — Член секции философских и юридических наук Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР при Совете Министров СССР
 1964 — Член комиссии при Советском комитете защиты мира
 1965—1969 — Член секции общественных наук Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами
 1966—1967 — Член Совета Главной редакции общественно-политической литературы Госкомиздата СССР
 1971—1982 — Председатель ревизионной комиссии Философского общества СССР.

Семья 

 Брат — Пётр Сергеевич; сестра — Валентина Сергеевна (Кожевникова); сестра — Анна Сергеевна; сестра — Екатерина Сергеевна (Пашутина).
 Жена (с 15 сентября 1927 года) — Татьяна Ивановна (в дев. Маркина; 1904—2000) — окончила Лефортовское 3-е женское училище и физико-математический факультет МГПИ (1935), работала учителем физики и инженером.
Дочери:
 Людмила (22 сентября 1928—1987) — закончила МГУ, инженер физик, учёный в АН СССР.
 Зоя (24 августа 1937 — 28 февраля 2014) — инженер на Машиностроительном заводе им. Хруничева.
Братья жены: Сергей Маркин (1903—1942) — художник, Николай (1907—1978) — инженер-конструктор, Михаил (1913—1984) — моряк и спортивный деятель и Александр (1920—1997) — военный врач.

Отзывы современников 
Академик РАН Т. И. Ойзерман вспоминал:
Было на моей памяти три декана: первый — Д. А. Кутасов, второй — А. П. Гагарин, очень добрый человек, хотя в философии не сильный, и третий — B. C. Молодцов, тоже хороший человек и тоже слабый в философском отношении.

Основные труды 
Автор многочисленных статей в центральных газетах, методических разработок, программ и статей в философском словаре.

Среди них:

 Молодцов В. С. Диалектика и метафизика // Большевик. — 1939. — № 2.
 Молодцов В. С. И. В. Сталин о раскрытии и преодолении противоречий // Вопросы философии. — 1949. — № 2. — С. 205—226.
 Молодцов В. С. О противоречиях при социализме и путях их преодоления // Коммунист. — 1951. — Выпуски 13—18. — С. 18—31.
 Молодцов В. С. Марксистская диалектика как наука. — М., 1951.
 Молодцов В. С. Марксистская диалектика — научный метод познания и революционного преобразования мира // Моск. проп. — 1951. — № 8. — С. 8—17.
 Молодцов В. С. О коренной противоположности марксистской философии буржуазному мировоззрению. — М., 1951.
 Молодцов В. С. Марксистская диалектика о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений в природе и обществе // Лекции, прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). — М.: ВПШ, 1951. — 56 с.
 Молодцов В. С. Материалистическая диалектика — единственно научный метод познания действительности // Пресс-бюро «Правды». — 1952. Бюлл. 8. — 8 с.
 Молодцов В. С. Программа курса логики / Ред. В. С. Молодцов. Высшая партийная школа при ЦК ВКП(б). — М., 1952, 1953. — 8 с.
 Молодцов В. С. Марксистская диалектика о развитии в природе и обществе. — М., 1953.
 Молодцов В. С. Об объективном характере законов природы и общества // Профессиональные союзы. — 1953. — № 2. — С. 14—24.
 Молодцов В. С. Об ошибках в понимании предмета диалектического материализма // Вопросы философии. — 1956. — № 1. — С. 188—194.
 Молодцов В. С. Диалектика превращения возможности в действительность. — М., 1958.
 Молодцов В. С. Классовые и гносеологические основы ревизионизма // Вопросы философии. — 1958. — № 12.
 Молодцов В. С. В. И. Ленин о партийности философии // Книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» — важнейший этап в развитии марксистской философии. — М., 1959.
 Молодцов В. С. Закономерности перехода к коммунизму. — М.: Знание, 1959. — 32 с.
 Молодцов В. С. Об одновременном переходе стран социалистической системы к коммунизму // Некоторые теоретические вопросы строительства коммунизма. — М.: Знание, 1960. — С. 171—191.
 Молодцов В. С. Классовые и гносеологические корни современных религий // Основные вопросы научного атеизма. — М., 1962. — С. 14—24.
 Молодцов В. С., Талызина Н. Ф. Выдающееся научное исследование по проблемам психологии // Научные доклады высшей школы. Философские науки. — 1963. — № 3. — С. 96—100.
 Молодцов В. С. Научное мировоззрение — каждому строителю коммунизма. — М.: Знание, 1963. — 48 с. — (Новое в жизни, науке, технике. 2 серия. Философия; 6).
 Молодцов В. С. О противоречиях при социализме и путях их преодоления // Большевик. — 1965. — № 14. — С. 18—32.
 Молодцов В. С. Научное мировоззрение — основа коммунистического сознания // Вестник МГУ. — 1966. — № 6. — С. 3—13.
 Молодцов В. С. Философский журнал университета и его задачи // Вестник МГУ. — 1966. — № 1. — С. 3—6.
 Молодцов В. С. Объективность противоречий и их роль в развитии общества // Проблемы противоречия в диалектической логике. — М., 1967.
 Молодцов В. С. Социализм и обновление человека // Вестник МГУ. — 1967. — № 5. — С. 9—18.
 Молодцов В. С., Ильин А. Я., Коршунов А. М. и др. Методологические проблемы современной науки. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 360 с.
 Молодцов В. С. Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии. — М.: Изд-во МГУ, 1973. — 354 с.
 Молодцов В. С. К 10 международному гегелевскому конгрессу. — М.: Изд-во МГУ, 1974. — 118 с.
 Молодцов B. C. В. И. Мальцев (1906—1975) // История философской мысли в Московском университете. — М.: Изд. МГУ, 1982. — С. 252—254.

Примечания

Литература 

 Алексеев П. В. Молодцов Василий Сергеевич // Философы России XIX—XX столетий: биографии, идеи, труды. — М.: Академический проспект, 2002. — С. 647—648.
 Антонов В. И. Философские портреты: В. С. Молодцов, И. Д. Панцхава, Ф. И. Георгиев // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. — 2012. — № 5. — C. 100—120.
 Василий Сергеевич Молодцов: [Некролог] // Московская правда. — 1985. — 4 октября.
 Василий Сергеевич Молодцов: [Некролог] // Вопросы философии. — 1985. — № 12. — С. 157.
 Василий Сергеевич Молодцов: [Некролог] // Философские науки. — 1986. — № 2. — С. 190.
 Голанд В., Шестов В. Три года одной жизни [Повесть о В. Молодцове]. — М.: Московский рабочий, 1974.
 Журнал советских философов // Большевик. 1965. — № 2. — С. 60—69.
 Молодцов Василий Сергеевич // Философская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1964. — Т. 3. — С. 487.
 
 Корсаков С. Н. Молодцов Василий Сергеевич — декан философского факультета МГУ // Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова: страницы истории / под ред. А. П. Козырева. — М.: Изд-во МГУ, 2011. — С. 108—125.
 Косичев А. Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ. — М: ОЛМА, 2007. — 381 с. ISBN 978-5-373-01573-8
 Митрохин Л. Н. Мои философские собеседники. — М.: Институт философии РАН, DirectMEDIA, 2005. — 646 с.
 Садовский В. Н. «Вопросы философии» в шестидесятые годы // Вопросы философии. — 1997. — № 8. — С. 33—46.
 Молодцов Василий Сергеевич // Философский словарь; Русская Философия. Энциклопедия, 2015; Философская Энциклопедия. В 5 т.

Ссылки 
 История на сайте философского факультета МГУ
 В. С. Молодцов — история МГУ. В. С. Молодцов — философский факультет МГУ.
 фото в книге А. Д. Косичева «Философия, время, люди: воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова». М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007.
 Дом В. С. Молодцова — Московские сезоны, 2022.
 Фотографии В. С. Молодцова на сайте История России в фотографиях.

Философы по алфавиту
Философы XX века
Философы СССР
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Историки философии
Марксисты
Участники Гражданской войны в России
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Выпускники Института красной профессуры
Деканы философского факультета МГУ
Члены КПСС
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище